de Citadel van Gent, 
het Fort van Monterey (Obbrussel) in Sint-Gillis